Die Liste der Produktionen für Apple TV+ verzeichnet alle Filme und Serien, die von Apple für seinen Video-on-Demand-Service Apple TV+ produziert oder exklusiv oder teilexklusiv lizenziert wurden bzw. werden.

Serien

Filme

Podcasts

Geplante Serien

Geplante Filme

Weblinks 
 Offizielle Website von Apple TV+

Einzelnachweise 

Apple
!